Partia Postępowa (Nowa Zelandia)
 Partia Postępowa (USA)
 Partia Postępowa (Australia)
 Partia Postępowa (Brazylia)